Babungo peut désigner :
 Babungo, un village du Cameroun
 les Babungo, un peuple du Cameroun,
 le babungo, leur langue